O Campeonato Regional do Sal é o principal torneio de futebol na ilha da Sal de Cabo Verde. É gerenciada pela Federação Caboverdiana de Futebol. É gerenciada pela  Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS).

Temporada atual
A edição de 2019/20 é composta por 14 clubes, oito na Primeira Divisão e seis na Segunda Divisão  e serão disputadas 14 rodadas na Primeira Divisão, em turno e returno, como na edição anterior.

Primeira Divisão
Académico do Aeroporto do Sal - Espargos
Associação Académica do Sal - Espargos
GD Florença - Santa Maria
Futebol Clube Juventude - Morro Curral, Espargos
GD Oásis Atlântico - Santa Maria - o clube de oeste da cidade
GD Palmeira - Santa Maria
Sport Club Santa Maria
Verdun-Pedra de Lume

Segunda Divisão
ASGUI - Santa Maria
Chã de Matias - na onònimo bairro do Espargos
Os Gaviões - Hortelã, Espoargos
Jovens Unidos de Ribeira Funda (JURF), Espargos
Nova Geração
GDRC Pretória - Espargos

O início
Essa fase refere-se às competições que antecederam o Campeonato Insular do Sal

História 
O campeonato começou a ser disputado em 1975 após independência. Em temporada de 2014-15, divida-sem em dois divisões e uma temporada tarde, addicionado dois clubes ver Primeira Divisão totalizado de oito.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido por razões relado com COVID-19 desde 17 de março. O jogos pareado á 12a rodada.

Títulos

Campeonato Insular/Regional do Sal

1976: FC Juventude
1979/80 : Sport Clube Verdun
1980-83: Não houve
1983/84: Académica do Sal
1984/85 : Palmeira
1985/86 : Académico do Aeroporto
1986/87 : Sport Clube Santa Maria
1987/88 : Académico do Aeroporto
1988/92 : Sport Clube Santa Maria
1992/93 : Associação Académica do Sal1993/94 : Associação Académica do Sal1994/95 : Académico do Aeroporto1995/96 : Associação Académica do Sal1996/97 : Sport Clube Santa Maria1997/98 : Sport Clube Santa Maria1998/99 : Juventude (Sal)1999/00 : Palmeira2000/01 : Associação Académica do Sal2001/02 : Académico do Aeroporto2002/03 : Académico do Aeroporto2003/04 : Académico do Aeroporto2004/05 : Associação Académica do Sal2005/06 : Académico do Aeroporto2006/07 : Académico do Aeroporto2007/08 : Académico do Aeroporto2008/09 : Sport Clube Santa Maria2009/10 : Académico do Aeroporto2010/11 : Académico do Aeroporto2011/12 : Juventude2012/13 : Académico do Aeroporto2013/14 : Sport Clube VerdunPrimeira Divisão do Sal
2014/15 : Académico do Aeroporto2015/16 : Académico do Aeroporto2016/17 : Académico do Aeroporto2017-18: Palmeira de Santa Maria2018-19: Oásis Atlântico'''

Titulos por la clube

Performance por área

Ver tambêm
Taça da Ilha do Sal (Taça dja d'Sal)
Super Taça  do Sal (Super-Taça dja d'Sal)
Torneio de Abertura do Sal

Ligação externa
Liga Insular do Sal

Futebol de Cabo Verde
Desporto da Ilha do Sal